Ramones steht für:

 Ramones (1974–1996), US-amerikanische Punkmusikgruppe
 Ramones (Album) (1976), Debütalbum der US-Punk-Band Ramones
 Adal Ramones (* 1961), mexikanischer Fernsehmoderator und -produzent, Regisseur und Komiker

Siehe auch:

 Ramon (Begriffsklärung)
 Ramone (Begriffsklärung)